Kozluk peut désigner :
Kozluk, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
Kozluk, une localité de Turquie située dans la province de Batman ;